Stummvoll ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Stummvoll (* 1943), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Stummvoll (1902–1982), von 1949 bis 1967 Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek
 Oliver Stummvoll (* 1995), österreichisches Model